Cane Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cane Lake (Arkansas)
 Cane Lake (Claiborne County, Mississippi)
 Cane Lake (Jackson County, Mississippi)
 Cane Lake (Leflore County, Mississippi)
 Cane Lake (Nebraska)
 Cane Lake (Texas)